Amerikai Egyesült Államok
Arm, település Mississippi államban

Más
ARM architektúra